Педру III — король Конго (1669)
 Педру III — король Португалії (1777—1786)